NGC 3838 (другие обозначения — UGC 6707, MCG 10-17-56, ZWG 292.22, PGC 36505) — линзовидная галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1790 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3838 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3838 в группу также входят ещё 9 галактик.

Примечания 

 

3838
Большая Медведица (созвездие)